

Geografia

Brod (già Bosanski Brod) – città della Repubblica Serba

Kostinbrod – comune nella regione di Sofia

Brod nad Dyjí – comune nella regione della Moravia Meridionale
 Brod nad Tichou – comune nella regione di Plzeň
 Český Brod – città nella regione della Boemia Centrale
 Havlíčkův Brod – città nella regione di Vysočina
 Uherský Brod – città nella regione di Zlín
 Vyšší Brod – città nella regione della Boemia Meridionale
 Železný Brod – città nella regione di Liberec

Brod Moravice – comune nella regione litoraneo-montana
 Slavonski Brod – città nella regione di Brod e della Posavina

Makedonski Brod – città nella regione Sudoccidentale

Čierny Brod – comune nella regione di Trnava
 Kráľov Brod – comune nella regione di Trnava
 Krásny Brod – comune nella regione di Prešov

Brod – frazione del comune di Bohinj

Persone 
 Max Brod – giornalista, scrittore e compositore ceco